Hochstedt ist der Name zweier Ortschaften in Thüringen:
 Hochstedt (Erfurt), Stadtteil von Erfurt
 Hochstedt (Nordhausen), Stadtteil von Nordhausen

Siehe auch:
 Hochstädt
 Hochstett
 Hochstätt